Fernando da Costa Leal - oficial do exército, escritor e botânico português
 Fernando da Costa Tourinho Filho - advogado, autor, professor e promotor de justiça aposentado pelo Ministério Público de São Paulo
 Fernando da Costa Tourinho Neto - jurista brasileiro
 Fernando da Costa de Ataíde e Teive de Sousa Coutinho, o Maquinês - Governador geral do Pará durante no século XVIII

Desambiguações de antropônimos